Леопольд III может относиться к следующим монархам:
 Леопольд III Святой (1073—1136) — маркграф Австрии (с 1095 г.)
 Леопольд III (1351—1386) — герцог Австрии, Штирии и Каринтии (c 1365 г.)
 Леопольд III Фридрих Франц (1740—1817) — князь Анхальт-Дессау
 Леопольд III (1901—1983) — король Бельгии (1934—1951)